Kobra 11 – Město v ohrožení (v německém originále:Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei: Stadt in Angst) je německý akční film z roku 2007. Režisérem filmu je Axel Sand. Hlavní role ve filmu ztvárnili Erdogan Atalay, Gedeon Burkhard, Charlotte Schwab, Carina Wiese a Gottfried Vollmer. Jedná se o pilotní film k seriálu Kobra 11

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Film získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše průměrné hodnocení.

 csfd.cz: 61 %
 imdb.com: 7,8 z 10
 fdb.cz: 66,4 %

Obsazení

Externí odkazy 

 
 
 

Kobra 11 – Město v ohrožení
Kobra 11 – Město v ohrožení
Kobra 11 – Město v ohrožení
Kobra 11 – Město v ohrožení
Kobra 11